Бориско — фамилия.
 Бориско, Василий Никифорович (1916—1986) — председатель колхоза имени Чкалова Новомиргородского района Кировоградской области, Герой Социалистического Труда (1971), депутат Верховного Совета УССР.
 Бориско, Юлия Анатольевна (род. 1978) — украинская телеведущая, журналист, ведущая ТСН на канале 1+1.